Hämmerleinsmühle ist der Ortsname von

 Hämmerleinsmühle (Freihung), Ortsteil des Marktes Freihung, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Hämmerleinsmühle (Georgensgmünd), Ortsteil der Gemeinde Georgensgmünd, Landkreis Roth, Bayern